Коевци — село в Болгарии:

 Коевци — в Великотырновской области.
 Коевци — в Габровской области.

См. также 
 Коев